hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) w USA, w stanie Wisconsin